Зи́бек () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зибек, Вольфрам (1928—2016) — немецкий гастрономический критик и писатель.
 Зибек, Герман (1842—1920) — немецкий философ-неокантианец.
 Зибек, Рудольф (1812—1878) — ландшафтный архитектор из Лейпцига, создатель Венского городского парка.